Ким Клейстерс - победительница турнира.

Общая информация 
Больше всего среди сеяных было теннисисток из России — 7.

Дважды за турнир были зафиксированы «сухие» победы: Марион Бартоли обыграла Татьяну Гарбин в первом круге основного турнира 6-0, 6-0. На этой же стадии это достижение повторила Ким Клейстерс, обыгравшая с этим счётом Динару Сафину.

Впервые за Открытую эру в 4-й круг турнира Большого шлема не вышло ни одной представительницы США.

Впервые в одиночном финале турнира Большого шлема присутствует представительница Китая.

Впервые Ким Клейстерс побеждает на турнире Большого шлема, но не на US Open.

Посев 

  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Вера Звонарёва (Полуфинал)
  Ким Клейстерс (Титул)
  Винус Уильямс (Третий раунд, отказ)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Четвёртый раунд)
  Ли На (Финал)
  Шахар Пеер (Третий раунд)
  Жюстин Энен (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
  Араван Резай (Первый раунд)
  Мария Кириленко (Второй раунд)
  Ана Иванович (Первый раунд)
  Кайя Канепи (Второй раунд)
  Янина Викмайер (Второй раунд)
  Флавия Пеннетта (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Алиса Клейбанова (Второй раунд)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Мария Хосе Мартинес-Санчес (Второй раунд)
  Александра Дулгеру (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова (Первый раунд)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Андреа Петкович (Четвёртьфинал)
  Луция Шафаржова (Третий раунд)
  Цветана Пиронкова (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Елена Докич (Второй раунд)
  Алисия Молик (Второй раунд)
  Салли Пирс (Первый раунд)
  Оливия Роговска (Первый раунд)

<ol start="5">
 Софи Фергюсон ''(Первый раунд)
 Лорен Дэвис ''(Первый раунд)
 Чжан Кайчжэнь ''(Первый раунд)
 Каролин Гарсия (Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Энн Кеотавонг (Второй раунд)
  Катрин Вёрле (Первый раунд)
  Саня Мирза (Первый раунд)
  Энн Кремер (Первый раунд)
  Аранча Рус (Второй раунд)
  Весна Манасиева ''(Третий раунд)

<ol start="7">
 Арина Родионова ''(Первый раунд)
 Коко Вандевеге ''(Первый раунд)
 Ирина Фалькони ''(Первый раунд)
 Джейми Хэмптон ''(Первый раунд)
 Леся Цуренко ''(Второй раунд)
 Петра Мартич (Второй раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Серена Уильямс
  Елена Дементьева
  Чжэн Цзе
  Алёна Бондаренко

<li> Агнеш Савай
<li> Ярослава Шведова
<li> Ивонн Мойсбургер

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Винус Уильямс (Третий раунд)''

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые